Roemeens voetbalelftal onder 17 (mannen)
Roemeens voetbalelftal onder 17 (vrouwen)